Osoby o nazwisku McLeod:
 Allan McLeod Cormack – amerykański fizyk pochodzenia południowoafrykańskiego, laureat Nagrody Nobla
 Colin McLeod Robertson – brytyjski żeglarz
 Hugh McLeod – szkocki rugbysta, trener
 Ken McLeod – kanadyjski propagator buddyzmu
 Nathan McLeod – kanadyjski aktor
 Mike McLeod – brytyjski lekkoatleta długodystansowiec, medalista olimpijski
 Peter McLeod – australijski kierowca wyścigowy
 Rory McLeod – angielski snookerzysta
 Sarah McLeod – nowozelandzka aktorka filmowa i telewizyjna

Inne:
 McLeod – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna
 Hrabstwo McLeod – hrabstwo w stanie Minnesota
 McLeod Ganj – miejscowość w północnych Indiach, miejsce pobytu XIV Dalajlamy